

Patronyme 

 Ernst Glaeser (1902 - 1963), romancier allemand ;
 Léo Glaeser (1897 - 1944), avocat français, victime de l'exécution des sept Juifs au cimetière de Rillieux ;
 Henri Glaeser (1929 - 2007), cinéaste français, fils du précédent ;
 Georges Glaeser, mathématicien français, également fils de Léo Glaeser et frère du précédent.

Voir aussi 
Voir aussi le patronyme  et .

Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme juif